En Suisse, le conseil municipal est un organe politique des communes. 

Dans la plupart des cantons, il est l'organe exécutif tandis que dans d'autres, il est l'organe législatif.

 Il s'agit de l'exécutif dans les cantons de Vaud (l'exécutif s'appelle « Municipalité ») et du Tessin. Le nom peut aussi désigner l'exécutif dans les cantons de Berne et du Valais (qui utilisent plutôt ).

 Il s'agit du législatif dans le canton de Genève.